Georg Fischler (ur. 3 lipca 1985 w Hall in Tirol) – austriacki saneczkarz startujący w parze z Peterem Penzem, wicemistrz olimpijski, medalista mistrzostw świata seniorów i juniorów.

Kariera 
Pierwsze sukcesy odnosił na mistrzostwach świata juniorów zdobywając złoto w dwójkach i brąz w drużynie. Na mistrzostwach świata startuje od 2005 roku. Do tej pory wywalczył trzy medale: srebro w 2009 i brąz w 2007 w drużynie mieszanej oraz brąz w 2012 w dwójkach. W 2012 został mistrzem Europy w dwójkach. W Pucharze Świata startuje od sezonu 2002/2003, najlepszym miejscem w klasyfikacji generalnej była trzecia pozycja w sezonach 2012/2013 i 2015/2016. Po sezonie 2017/2018 zakończył sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zbiorcze zestawienie podium w zawodach Pucharu Świata

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – drużynowo

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIL 
  

Austriaccy medaliści olimpijscy
Austriaccy saneczkarze
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1985